Гербстман, Александр Иосифович (1900-1982) — шахматный композитор, литератор, брат Нины Гербстман (Грацианской)
 Гербстман, Нина Иосифовна (1904-1990) — поэтесса, писавшая под псевдонимом Нина Грацианская, сестра Александра Гербстмана